Kronfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Kronfeld (1861–1938), österreichischer Arzt und Publizist
 Arthur Kronfeld (1886–1941), deutsch-russischer Psychiater und Psychotherapeut  
 Ernst Moriz Kronfeld (1865–1942), österreichischer Botaniker und Journalist
 Josh Kronfeld (* 1971), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Minnie Maria Kronfeld (1904–1987), deutsche Schauspielerin
 Robert Kronfeld (1904–1948), österreichischer Segelflugpionier
 Rudolf Kronfeld (1901–1940), österreichischer Mediziner 

Siehe auch:
 Kronfelde